! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 182001–182100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 182101–182200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 182201–182300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 182301–182400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 182401–182500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 182501–182600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 182601–182700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 182701–182800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 182801–182900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 182901–183000 [ editare]

Lista planetelor minore (182001-183000)